Portugalsko najviše ligaško nogometno natjecanje, SuperLiga, imalo je za pokrovitelja Galp Energiju, pa je sukladno tome, i za ovu sezonu nosilo naziv SuperLiga Galp Energia.

Poredak  

ispali iz SuperLige nakon sezone 2003/04.:

plasirali se iz Lige de Honre nakon 2003/04.:

Konačna ljestvica SuperLige 2004/2005.

Ut = odigrano utakmica;  Pob = pobjede;  N = neriješeno odigrane utakmice;  Por = porazi;  Pos = postignuti pogodci;  Pri = primljeni pogodci; RP = razlika pogodaka; Bod = bodovi; P = prvak; I = ispali iz lige 

Liga prvaka: Benfica, FC Porto, Sporting
Kup UEFA: Sporting Braga,Vitória Guimarães, Vitória Setúbal
Ispali iz lige: Moreirense, Estoril-Praia, Beira- Mar

Tablica s ishodima

Najbolji strijelci 

 Igrač                   Klub                Ut Pog
  1. Liedson           Sporting             25
  2. João Tomás        Braga                15
  2. Simão Sabrosa     Benfica              15
  4. Wesley            Penafiel             14
  5. Antchouet         Belenenses           12
  6. McCarthy          Porto                11
  7. Meyong            Vitória Setúbal      11
  8. José Manuel       Boavista             10
  9. Roberto           Penafiel              9
  9. Pena              Marítimo              9
  9. Wender            Braga                 9 
  9. Jorginho          Vitória Setúbal       9

2004/05.

en:2004-05 in Portuguese football
pt:Campeonato português de futebol (2004-05)